Mobilność ludności
 Mobilność zawodowa
 Mobilność kapitału
 Mobilność społeczna

Zobacz też 
 Aplikacja mobilna
 Elektromobilność